

Homonymie de patronyme 

 La famille Japy, une dynastie industrielle française originaire de Beaucourt dans le Territoire de Belfort notamment les membres :
 Frédéric Japy (1749-1812), le fondateur de la famille et de l'industrie Japy ;
 Frédéric-Pierre Japy (1826-1904), un sénateur du Territoire de Belfort ;
 Marguerite Jeanne Japy (1869-1954), épouse Steinheil, une demi-mondaine parisienne ;
 Louis Aimé Japy (1839-1916), un peintre français de l'École de Barbizon ;
 André Japy (1904-1974), un aviateur ;
 Auguste Monnin-Japy (1799-1878), un homme politique français du  ;
 Camille Japy (1968-), une actrice française ;
 Joséphine Japy (1994-), une actrice française.

Toponymie urbaine 

 La rue Japy, une voie publique du  de Paris nommée d'après Frédéric Japy.
 Le gymnase Japy tire son nom de la rue Japy où il se trouve.
 Les châteaux Japy dans le territoire de Belfort, nommés d'après les membres de la famille Japy.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme